Le nom Jack Jones est porté par les personnes suivantes :
 Jack Jones (1884-1970), un écrivain gallois ;
 Jack Jones (1913-2009), un syndicaliste britannique ;
 Jack Jones (1938-), un chanteur américain ;
 Jack Jones (1886-1951), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Jack Jones (1925-2016), un joueur de water-polo britannique;
 Jack Jones (?-?), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Jack Jones (?-?), un joueur de football anglais.

Voir aussi 
 Jack & Jones, une chaîne danoise et suédoise  de magasins de prêt à porter masculin fondée en 1989 par Jack Jones Company, marque propriété de Bestseller (entreprise).